Kerwer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christof Kerwer (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Claus Kerwer (1910–1991), deutscher Architekt, Keramiker und Glaskünstler
 Leo Kerwer (1933–2012), deutscher Jurist und Ministerialbeamter